Варен-сюр-Алье:

 Варен-сюр-Алье — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Варен-сюр-Алье — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье.